Ann Wilson

 Ann Wilson (musiker) (född 1950), amerikansk sångerska
 Ann Wilson (dansare) (född 1968), svensk dansare